Trippe kan syfta på:

 Juan Trippe (1899–1981), amerikansk företagare och flygpionjär
 Robert Pleasant Trippe (1819–1900), amerikansk politiker